

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Łowicz – miasto
 Łowicz – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie

Inne 
 Łowicz – gmina wiejska
 Łowicz – marka produktów spożywczych (m.in. dżemy, koncentraty pomidorowe) należąca do firmy Agros Nova, a po jej przejęciu – do koncernu Maspex
 Łowicz – meteoryt znaleziony w 1935 roku w okolicach miasta Łowicz

Zobacz też 
 Łowicz Wałecki, Łowiczek, Łowiczki